Lingüística:
 Complement sintàctic, paraula o conjunt de paraules que depenen d'una altra, anomenada nucli
 Complement agent, funció sintàctica pròpia de les oracions en veu passiva 
 Complement de l'adjectiu, funció sintàctica consistent a complementar un adjectiu per ampliar o especificar el seu significat 
 Complement de l'adverbi, sintagma que complementa a un adverbi 
 Complement circumstancial, complement no argumental, és a dir, no exigit pel verb i
 Complement circumstancial de lloc, complement circumstancial que afegeix alguna informació referent al lloc en el qual es desenvolupa l'acció verbal
 Complement circumstancial de temps, complement circumstancial 
 Complement directe 
 Complement indirecte
 Complement del nom
 Complement predicatiu
 Complement de règim verbal, complement verbal argumental 
 Complement verbal
 Immunologia:
 Sistema del complement, cascada bioquímica que contribueix a eliminar els patògens d'un organisme, part del sistema immunitari innat 
 Fixació del complement, prova serològica que mesura la capacitat del complement per unir-se als complexos antigen-anticòs
 Matemàtiques:
 Complement a u
 Complement a dos
 Complement ortogonal
 Miscel·lània: Complement dietètic, preparació que tracta de suplementar la dieta i proporcionar nutrients